Het ATP-toernooi van Metz 2013 (met de officiële naam Moselle Open 2013) werd gespeeld van 16 tot en met 22 september 2013. Toernooilocatie: de indoor hardcourtbanen van het Parc des Expositions de Metz Métropole in de Franse stad Metz.

Het enkelspel werd gewonnen door Gilles Simon. Hij versloeg in de finale Jo-Wilfried Tsonga met 6-4 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Johan Brunström en Raven Klaasen. Zij versloegen in de finale Nicolas Mahut en Jo-Wilfried Tsonga met 6-4 en 7-6(5).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz